Миту () — город, расположенный на востоке Колумбии, основан в октябре 1936 года. Столица департамента Ваупес. Население в 2005 году составляло 28 000 человек, площадь равна 16 422 км².

Ссылки 

 Официальный сайт

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Ваупес
Административные центры департаментов Колумбии